Primera División 1991/1992 jest 61 sezonem najwyższej ligi piłkarskiej w Hiszpanii. Sezon rozpoczął się 31 sierpnia, a zakończył 7 czerwca.

Kluby występujące w sezonie 1991/1992:

Tabela końcowa 

Legenda:
M – mecze,
Z – zwycięstwa,
R – remisy,
P – porażki,
GZ – gole zdobyte,
GS – gole stracone,
Pkt – punkty,
RB – różnica bramek

Baraże

Wyniki

Pichichi Trophy 

W tym sezonie FC Barcelona zdobyła swój 12. tytuł mistrza Hiszpanii.

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Hiszpanii
1991 w piłce nożnej
1992 w piłce nożnej